Саутхамптън  може да се отнася за:

 Саутхамптън, град в Англия, Великобритания
 Саутхамптън, град в щата Масачузетс, САЩ
 Саутхамптън, град в щата Пенсилвания, САЩ
 Саутхамптън, град в щата Ню Йорк, САЩ
 Саутхамптън, английски футболен отбор

Източници